TopGuild — система управления содержимым (CMS), набор готовых модулей и сервисов для управления сайтом гильдии (клана, группы) в играх, преимущественно MMORPG жанра. 

Разработана на языке программирования C# платформы Microsoft .NET Framework 3.5., использует JavaScript и Ajax-технологии. В качестве хранилища использует базу данных MSSQL.

Функционирует в составе сайта-контейнера, являясь набором готовых решений для управления сайтом (порталом) гильдии.

Описание системы 

TopGuild разработана как специализированная система для создания сайтов гильдий онлайн игр, с широкими возможностями по управлению этим 
сайтом. Система построена в соответствие с потребностями игроков, участвующих в жизни гильдии - т.е. позволяет управлять составом, планировать мероприятия гильдии, хранить и использовать информацию, необходимую клану.

Общие понятия:

 Герой(игрок) - участник игры. Как правило играющий в составе гильдии.
 Гильдия(клан) - группа игроков, играющих в одну игру (преимущественно жанра MMORPG) в рамках одного игрового пространства (сервера).

TopGuild построена на модульной основе - т.е. данная CMS может быть собрана в необходимой конфигурации под разные задачи. 
Модули системы можно разделить на 3 основные группы: базовые, модули гильдии и модули социальной сети (для версии TopGuild 2.0).

Базовые модули 

Основой системы служат следующие компоненты:

 GuldBasis - основной модуль, общие настройки гильдии, система безопасности
 HeroBasis - основной модуль, общие настройки героя, аккаунта
 GuildStructure - состав гильдии, с реализацией должностей и прав доступа

Модули гильдии 

Дополнительные модули, обеспечивающие широкую функциональность системы в части управления гильдией. 

Все ниже перечисленные компоненты используют общие модули CMS (GuldBasis,HeroBasis, GuildStructure), включая проверку прав.

 GuildJoin - рекрутинг, заявки на вступление
 GuildParty - управление конст пати гильдии

 GameDBItem - база предметов игры 
 GuildStorage - склад гильдии, поддерживается при наличии GameDBItem
 GuildPoint - система рейтинга гильдии, интегрируется с GuildStorage при его использовании

Модули социальной сети 

Социальные модули являются инструментом для построения полноценной социальной сети где пользователями являются герои.

Так же используют общие модули CMS (GuldBasis,HeroBasis, GuildStructure), включая проверку прав.

 HeroMessages - личные сообщения героев
 HeroFriends - друзья героев
 HeroNotice - обновления, новости

 Gallery - фото,видео галерея
 Blogum - площадка для общения, все плюсы блогов и форумов, исключая недостатки каждого из них
 Calendar - календарь событий гильдии, героя

Примечания 

TopGuild является проприетарной CMS портала CtrlRPG.com.

См. также 
 Список CMS

Ссылки 
 Официальный сайт CMS TopGuild (проект закрыт)
 Аналогичный веб-сервис для пользователей MMORPG (от фанатов закрытого проекта)

Системы управления содержанием